UEFA Women's Champions League 2021-22 var den 21. udgave af European women's club fodboldmesterskab, som organiseres af UEFA, og den 13. udgave siden den fik et nyt brand som UEFA Women's Champions League. Det er den første udgave med et gruppespil på 16 hold.

Finalen blev afholdt på Juventus Stadion i Torino, Italien. Vinderen af UEFA Women's Champions League 2021–22 vil automatisk kvalificere sig til UEFA Women's Champions League 2022-23 gruppespil.

Barcelona var sæsonen forinden blevet forsvarende mestre, men tabte til franske Olympique Lyonnais Féminin i finalen, som vandt deres ottende CL-titel.

Anden runde 
De første kampe blev spillet den 31. august og 1. september, og returkampene blev spillet den 8. og 9. september 2021.

De samlede vindere går videre til gruppespillet.

|+Mestervejen

|}

|+Ligavejen

|}

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Kvartfinaler 

Lodtrækningen til kvartfinalerne blev afholdt den 20. december 2021.

Oversigt 
De første kampe blev spillet den 22. og 23. marts, og anden kamp den 30. og 31. marts 2022.

|}

Kampe 

Paris Saint-Germain vandt samlet 4–3.

Lyon vandt samlet 4–3.

VfL Wolfsburg vandt samlet 3–1.

Barcelona vandt samlet 8–3.

Semifinaler

Oversigt 

|}

Kampe 

Barcelona vandt samlet 5–3.

Lyon vandt samlet 5–3.

Finalekamp

Statistik 
Statistik ekskluderer kvalifikationsrunder og play-off runde.

Topscorere

Top assists

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

 
Fodbold i 2021
Fodbold i 2022